Сергей Семёнович Шайда (; ) — украинский футболист, выступавший на позициях защитника, полузащитника и нападающего

Биография 
Начал профессиональную карьеру в 1997 году, в составе чортковского «Кристалла», выступавшего во второй лиге чемпионата Украины. Проведя в клубе год, 17-летний игрок перешёл в «Черкассы», однако там не смог закрепиться в составе, проведя за команду всего 1 матч в первом дивизионе и уже во время зимнего перерыва стал игроком кременчугского «Кремня», в котором и закончил сезон. В 1999 году отправился в Россию, где подписал контракт с астраханским «Волгарём», однако ни одного матча за команду так и не отыграл. По возвращении на родину некоторое время выступал за любительский «Бескид» из Надворной, а затем стал игроком луцкой «Волыни». В составе волынян появлялся на поле в 6 играх в первом дивизионе, чего оказалось достаточно чтобы заинтересовать клуб высшей лиги Украины — тернопольскую «Ниву», куда игрок и перешёл в 2001 году. Дебютировал в высшем дивизионе 7 апреля 2001 года, выйдя в стартовом составе в выездном матче против львовских «Карпат». За «Ниву» выступал на протяжении четырёх сезонов, в течение которых клуб опустился из высшей во вторую лигу украинского футбола, также играл за вторую команду клуба. Последний матч в составе «Нивы» провел в 2003 году. Затем выступал за ивано-франковскую «Черногору» и кировоградскую «Звезду», после чего завершил выступления на профессиональном уровне.

После карьеры 
По окончании карьеры играл за любительские коллективы. Также работал тренером в женской футбольной академии «Рута» в Ивано-Франковске, а также возглавлял Ассоциацию женского футбола Ивано-Франковской области

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Кристалл» Чортков
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Тернополь»
Игроки ФК «Черногора»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий